Вікторія Азаренко і Марія Кириленко були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Марина Еракович і Гетер Вотсон виграли титул, у фіналі перемігши пару Ярміла Ґайдошова і Ваня Кінґ з рахунком 7–5, 7–6(9–7).

Сіяні пари 
Перша сіяна пара виходить без боротьби в друге коло.

Сітка 

{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Ґлетч Ч Сайсай
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=[6]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С Кирстя Е Кеотавонг
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Чж Хаоцін Ю Чжань
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= S Kalhorn A Parra
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Д Цібулкова Ж Гусарова
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Е Даніліду У Радванська
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=[2]

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= М Бердетт Н Гіббс
| RD1-score11-1=65
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=[6]
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= Н Грандін В Угліржова
| RD1-score12-1=77
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=[10]

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[5]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М Еракович Г Вотсон
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=[10]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ч Кайчжень Ш Схеперс
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Я Ґайдошова В Кінґ
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= С Кирстя Е Кеотавонг
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= Чж Хаоцін Ю Чжань
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Д Цібулкова Ж Гусарова
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Е Даніліду У Радванська
| RD2-score05-1= 
| RD2-score05-2= 
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= Н Грандін В Угліржова
| RD2-score06-1=w/o
| RD2-score06-2= 
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М Еракович Г Вотсон
| RD2-score07-1=711
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=[10]
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=69
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=[4]

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=

Посилання 
 Main Draw

Bank of the West Classic, парний розряд
2012